Marek Zalewski peut désigner : 
  (1970-), athlète polonais, spécialiste du sprint ;
 Marek Zalewski (1963-), nonce apostolique polonais.